Бори́с Миха́йлович Гаспа́ров (род. 16 января 1940, Ростов-на-Дону, СССР) — советский и американский лингвист, семиотик, литературовед, музыковед. Автор гипотезы лингвистического существования. Доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Родился 16 января 1940 года в Ростове-на-Дону в армянской семье.

В 1961 году очно окончил филологический факультет Ростовского государственного университета. На протяжении двух лет преподавал в Бельцком государственном педагогическом институте.

В 1965 году окончил аспирантуру при кафедре общего языкознания МГПИ имени В. И. Ленина и там же под научным руководством И. А. Василенко защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук. В 1968 году заочно окончил Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по кафедре музыковедения.

В 1968—1980 годах преподавал в Тартуском университете, был членом редакционной коллегии и постоянным автором «Трудов по знаковым системам».

В 1971 году в Тартуском университете защитил диссертацию «Проблемы функционального описания предложения (на материале современного русского языка)» на соискание учёной степени доктора филологических наук.

В 1980 году с женой (литературоведом-славистом Ириной Паперно) эмигрировал в США.

В 1981—1983 годах профессор Стэнфордского университета.

В 1983—1993 годах профессор Калифорнийского университета в Беркли.

С 1993 года в Колумбийском университете.

Также в различное время читал курсы лекций, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, Хельсинкском университете, Томском государственном университете, Уральском государственном университете и РГГУ.

Основатель семинара в Колумбийском университете по культуре романтизма. Автор более ста работ по музыковедению, языкознанию и литературоведению — в том числе, ставшие классическими книги о «Слове о полку Игореве», о поэтическом языке Пушкина, о «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова.

Член Консультационного совета научного журнала Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Opera Musicologica.

Научная деятельность

Преподавательская деятельность в России 
В 2007 году на филологическом факультете СПбГУ читал специальный курс лекций «Борис Пастернак и Осип Мандельштам: поэтические образы, язык, эпоха».

В 2009—2010 годах руководил научно-образовательным проектом в РГГУ по программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009—2013, в рамках которого были прочитаны 2 цикла лекций: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/24915

5 февраля 2013 года на факультете филологии НИУ ВШЭ провёл мастер-класс «Феноменология Пушкина», посвящённый проблемам герменевтики и интерпретации классических текстов.

17-21 мая 2013 года прочитал специальный курс лекций «Сталинизм как культурная парадигма: культурное сознание, эстетические категории, художественное творчество» в Сибирском федеральном университете.

Научные труды

Монографии 
 Гаспаров Б. М. Из лекций по синтаксису русского языка. — Тарту, 1971;
 Гаспаров Б. М. Сравнительная грамматика славянских языков. Т. 1, Фонетика. — Тарту, 1974;
 Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». — Вена, 1984;
 Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. — Вена, 1992;
 Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX в. — М.: Наука, 1994;
 Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. — М.: Новое литературное обозрение, 1996. — 352 с. ISSN-0869-6363 ISBN 5-86793-020-3 (копия);
 Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. — СПб.: Академический проект, 1999;
 Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». — М., «Аграф», 2000.
 Gasparov B. M. «Five Operas and a Symphony: Word and Music in Russian Culture» 2005
 Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. / Пер. с англ. С. Ильина. — М. : Классика-XXI, 2009. — 317 с. ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт) / Борис Михайлович Гаспаров. — М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 272 с. ISBN 978-5-444-80046-1

Статьи 
 Гаспаров Б. М. Некоторые вопросы структурного анализа музыкального языка // «Учёные записки Тартуского государственного университета, вып. 236. Труды по знаковым системам», т. 4. Тарту: Изд-во Тартуского гос. ун-та., 1969. — С. 181—183. — 534 с.
 Гаспаров Б. М. Структурный метод в музыкознании // Советская музыка. — 1972. — № 2. — С. 42-51.
 Гаспаров Б. М. О некоторых принципах структурного анализа музыки. // Проблемы музыкального мышления: Сб. статей. — М.: Музыка, 1974. — С. 129—152.
 Гаспаров Б. М. К проблеме изоморфизма уровней музыкального языка: на материале гармонии венского классицизма // Учёные записки Тартуского государственного университета: вып. 365. Труда по знаковым системам: т. 7. Тарту, 1975. — С. 217—240.
 Гаспаров Б. М. Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной семантики // Учёные записки Тартуского государственного университета: вып. 411. Труды по знаковым системам: т. 8. Тарту, 1977. — С. 120—137.
 Гаспаров Б. М. Устная речь как семиотический объект // Учёные записки Тартуского университета. 1978. — Вып. 442. — С. 63-112
 Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Даугава, 1988, № 10-12; 1989, № 1. 1990, № 1, также «Литературное Обозрение», 1989, № 10.
 Гаспаров Б. М. Мой до дыp // Новое литературное обозрение. — № 1. — 1992.
 Гаспаров Б. М. В поисках «Другого» (Французская и восточноевропейская семиотика на рубеже 1970-х годов) // Новое литературное обозрение. — 1995. — № 14. (копия 1), (копия 2)
 Гаспаров Б. М. Развитие или реструктурирование: Взгляды академика Т. Д. Лысенко в контексте позднего авангарда (конец 1920—1930-е годы) // Логос, 1999, № 11-12, с. 21-36. 
 Гаспаров Б. М. Введение: в тени литературы. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре. / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 5-14. — Коммент.: с. 285—286 . — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Звук и высказывание: о русском национальном музыкальном стиле. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 15-42. — Коммент.: с. 286—287 . — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Прощание с очарованным садом: Пушкин, «Руслан и Людмила» Глинки и николаевская Россия. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 43-86. — Коммент.: 287—294 . — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Евгений Онегин в век реализма. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре. / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 87-132. — Коммент.: 294—300. — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. «Хованщина»: музыкальная драма в русском стиле (Вагнер и Мусоргский) // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 133—178. — Коммент.: с. 300—306. — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Заблудившийся в символическом городе: множественные хронотопы в «Пиковой даме» Чайковского.// Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 179—213. — Коммент.: с. 306—309. — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Свидетельство: Четвёртая симфония Шостаковича и конец романтического повествования. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 214—243. — Коммент.: с. 309—312. — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Popolo di Pekino: Московия Мусоргского в Европе начала XX века. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 244—272. — Коммент.: с. 312—317. — ISBN 978-5-89817-291-6
 Гаспаров Б. М. Эпилог: Prima la musica e poi le parole: музыкальная генеалогия государственного гимна. // Гаспаров Б. М. Пять опер и симфония. Слово и музыка в русской культуре / Б. М. Гаспаров. — М. : Классика-XXI, 2009. — С. 273—284. — Коммент.: 317—318. — ISBN 978-5-89817-291-6

Интервью

Примечания

Литература 
 Борисова Т. В. В поисках «Ж», «Z», «пред-», «пост-» и прочего «другого» (рецензия на книгу «Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления». — М.: Школа «Языки русской культуры», 1998); // Зелёная лампа. (копия)
 
 рецензии
 Балла-Гертман, Ольга Чтобы расти Ему в ответ // Радио Свобода, 21.03.2013. (копия)
 Марков А. В. Три книги от Александра Маркова // Русский журнал, 11.02.2013 (копия)

Ссылки 
 
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Профиль на сайте журнала Сноб.
 видео
 Видеолекции на сайте Томского государственного университета
 Открытый мастер-класс «Феноменология Пушкина» профессора Бориса Михайловича Гаспарова на сайте НИУ ВШЭ 5 февраля 2013 г.
 Борис Гаспаров: «Россия фактически не видела XX века» Интервью, июнь 2013 г., Букник

Лингвисты СССР
Семиотики СССР
Лингвисты США
Выпускники Ростовского государственного университета
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Преподаватели Тартуского университета
Преподаватели Стэнфордского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Колумбийского университета
Сотрудники Колумбийского университета
Русские эмигранты третьей волны в США
Исследователи Слова о полку Игореве
Преподаватели вузов Молдавии
Преподаватели ВШЭ
Пастернаковеды
Пушкинисты